Alberja puede referirse a:
 El nombre común de la planta Vicia angustifolia
 El nombre común de la planta Vicia articulata
 El nombre común de la planta Vicia ervilia
 El nombre común de la planta Vicia hirsuta
 El nombre común de la planta '''''Vicia sativa